Mit Kurzsatz werden in der Linguistik und Stilistik zwei verschiedene Dinge bezeichnet:

 ein syntaktisch nicht vollständiger Satz. In diesem Sinn ist Kurzsatz gleichbedeutend mit Ellipse; 
 ein verglichen mit anderen kurzer, aber syntaktisch vollständiger Satz, der also alle notwendigen Satzglieder enthält.

Siehe auch: